Avenue de la Liberté peut désigner :

Avenue da Liberdade à São Paulo.

Avenue de la Liberté, à Clichy et Saint-Ouen
 Avenue de la Liberté, à Charenton-le-Pont
 Avenue de la Liberté, à Courbevoie

Avenue de la Liberté, à Luxembourg

De nombreuses rues portugaises portent depuis la Révolution des Œillets le nom  (« avenue de la Liberté »)
à Lisbonne : Avenida da Liberdade, parfois surnommée « Les Champs-Élysées de Lisbonne »,
à Albufeira, Braga, Leça da Palmeira, Sesimbra, Seixal...